Пётр Пономарёв:
 Пономарёв, Пётр (род. 1956) — советский дзюдоист.
 Пономарёв, Пётр Алексеевич (в монашестве Онисифор; 1881—1966) — священнослужитель, епископ Русской православной церкви, епископ Калужский и Боровский.
 Пономарёв, Пётр Алексеевич (1847—1919) — археолог, историк, педагог, литератор. Член-основатель (1878), почётный член (1915) Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (ОАИЭ). 
 Пономарёв, Пётр Тихонович (1924—1943) — Герой Советского Союза.